Tschilingirow ist der Familienname folgender Personen:

 Asen Tschilingirow (* 1932), bulgarischer Historiker und Kunsthistoriker
 Stilijan Tschilingirow (1881–1962), bulgarischer Ethnologe und Schriftsteller 
 Wassil Tschilingirow (* 1951), bulgarischer Kanute